Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XX. Gesetzgebungsperiode). Die XX. Gesetzgebungsperiode begann am 15. Jänner 1996 und endete am 29. Oktober 1999. Nach der Nationalratswahl am 17. Dezember 1995 entfielen von 183 Mandaten 71 auf die SPÖ, 52 auf die ÖVP, 41 auf die FPÖ, 10 auf das LIF und 9 auf die Grünen. Während der Legislaturperiode waren 228 verschiedene Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Weblinks 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

20